Zoll steht für:

 Zoll (Einheit), traditionelle Längeneinheit, heute meist 2,54 cm
 Zoll (Abgabe), Gebühr für Waren beim Transport über eine Zollgrenze
 Zoll (Behörde), nationale Behörden zur Erhebung von Zoll- und Steuerabgaben auf grenzüberschreitende Waren
 Zoll (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 ZOLL Medical Corporation, Hersteller medizinischer Geräte, siehe Asahi Kasei #ZOLL

Zoll ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Zoll (1905–1982), deutscher Journalist und Zoodirektor
 Andrzej Zoll (* 1942), polnischer Jurist, Rechtswissenschaftler und Verfassungsrichter

 Franz Joseph Zoll (1770–1833), badischer Maler
 Heinz Zoll (* 1926), deutscher Radrennfahrer
 Hermann Zoll (1643–1725), deutscher Jurist
 Karl-Hermann Zoll (* 1948), deutscher Bundesrichter
 Kilian Zoll (1818–1860), schwedischer Maler
 Patrick Zoll (* 1977), deutscher Philosoph

 Rainer Zoll (1934–2010), deutscher Soziologe
 Ralf Zoll (* 1939), deutscher Soziologe, Friedens- und Konfliktforscher

Siehe auch:

 Zöll (Begriffsklärung)
 Zöllner (Begriffsklärung)
 ZOL  (Begriffsklärung)